Huangshan kan avse följande platser i Kina:

 Huangshan – "Gula berget", bergskedja, världsarv i Anhui-provinsen
 Huangshan (berg) – botgenererad dubblettartikel
 Huangshan, Anhui, Huangshan Shi – stad på prefekturnivå
 Huangshan, Huangshan – Huangshan Qu – stadsdistrikt i föregående
 Huangshan Tunxi International Airport – Anhui-provinsen
 Huangshan (köping i Kina, Shandong, lat 34,84, long 118,31) – köping i Kina
 Huangshan (köpinghuvudort i Kina, Zhejiang Sheng, lat 29,57, long 120,32) – köpinghuvudort i Kina
 Huangshan Zui – udde, Shandong-provinsen

Se även
 Huangshan Shuiku – flera vattenreservoarer